

Cinema
Eclipse – film del 1994 diretto da Jeremy Podeswa
The Eclipse – film del 2009 diretto da Conor McPherson
The Twilight Saga: Eclipse – film del 2010 diretto da David Slade
Société Générale des Cinématographes Éclipse – casa di produzione

Informatica 
Eclipse – progetto IDE open source
ECLiPSe – linguaggio di programmazione logica

Trasporti 
Mitsubishi Eclipse, automobile costruita dalla Mitsubishi Motors Corporation
M/Y Eclipse, panfilo di proprietà del magnate russo Roman Abramovich

Fumetto 
Eclipse Comics – ex-casa editrice di fumetti statunitense

Letteratura 
Eclipse, romanzo di Stephenie Meyer del 2007
Eclipse, romanzo di John Shirley del 1985

Musica 
 Eclipse of the moon (artista  cantautrice pittrice scrittrice musicista ) 
Eclipse – alias dei DJ Bini & Martini
Eclipse – gruppo Hard rock svedese
Eclipse – traccia dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd del 1973
Eclipse – album dei CANO del 1978
Eclipse – album di Yngwie Malmsteen del 1990
Eclipse – album dei G.G.F.H. del 1991
 Eclipse – singolo degli Apoptygma Berzerk del 1999
Eclipse, album di Marcela Morelo del 2000
Eclipse – album dei Five Star del 2001
Esenciales: Eclipse – album dei Maná del 2003
Eclipse – album degli Autumn Tears del 2004
Eclipse – album degli Amorphis del 2006
Eclipse – album dei Comfort del 2006
Eclipse – album di Lura del 2009
Eclipse – album dei Journey del 2011
Eclipse – singolo dei Moran del 2012
Eclipse – album di Chiara Civello del 2017
Eclipse – EP delle EXID del 2017

Altro 
Eclipse – pianeta fittizio della saga di Guerre stellari
Eclipse – veliero britannico
Eclipse – cavallo, capostipite della razza Purosangue inglese